A Rádio Amizade FM é uma emissora de rádio brasileira com sede em Igrejinha, RS. Opera na frequência 98.7 MHz FM  e transmite músicas de diversos gêneros, tendo proeminência de músicas sertanejas e tchê music. Contando com uma hora de jornalismo todos os dias entre 7h e 8h da manhã.

A rádio conta com uma antena instalada na localidade de Lajeadinho, em Igrejinha.

Programas

Jornalismo
 Girando a Notícia - radiojornal apresentado por Arcelino Johann
 Girando a Notícia - Segunda Edição - radiojornal apresentado por Jonas Vargas
 Notícias da Hora (durante a programação) - com os comunicadores da rádio

Musicais
Bom dia Amizade - Espaço reservado ao sertanejo clássico e as músicas que sertanejas que deixaram saudade
Sintonia 98 1ª Ed. - Programação sertaneja com uma pegada leve para começar o dia de bem com a vida
Conexão 98 - Programação alto astral para dar aquele pique ao seu dia
Sintonia 98 2ª Ed  - Pra manter a sua tarde em alto astral.
As melhores do dia - As músicas mais tocadas da programação da Amizade FM
Expresso 98 - A melhor companhia para sua noite
Show clube & Cia - Nas Sextas e Sábados, o aquece para sua festa passa pela programação da Amizade FM
Show da Madrugada - Vire a noite curtindo o som da Amizade FM
Amizade Total - Pra começar seu Sábado de bem com a vida
As Melhores da Semana - Uma seleção das músicas mais tocadas durante a semana
Sintonia Quente - pra esquentar a sua tarde de Sábado
Ritmo de Kerb - com Cristiano Henning
Tempero Bom Demais - com Paulo Silva
Domingo Especial - pra fechar o final de semana com chave de ouro e com as melhores músicas

Departamentos
Produção-Executiva
 Weslei Fillmann
 Jessica Ulrich
Programação Musical
 Maicon Juliano Foletto

Atendimento

 Gisele Guimarães

Contatos Comerciais

 Cristiano (Igrejinha)
 Monica (Taquara)
 Jordana (Atendimento direto)

Operação e Edição de Áudio

 Edson Hartz

Direção Geral

 Jordana K. Kerschner

Operação Externa
A emissora chega mais perto de seus ouvintes através da Unidade Móvel da Amizade FM, um carro equipado com som e que leva os locutores da rádio para junto de seus clientes e ouvintes.

Ligações externas 
 
 
 
 

Amizade FM (Igrejinha)
Estações de rádio fundadas em 2000